Assegurança de decés
 Assegurança social
 Contracte d'assegurança, forma de la gestió del risc usada principalment com cobertura de risc contra el risc d'una pèrdua incerta contingent